Het seizoen 2006/07 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had Oranje Zwart en HDM als kampioenen. 

Na de onderlinge play-offs promoveerden de dames van Oranje Zwart naar de hoofdklasse 2007/08. In het vervolg van de play-offs wisten ook de dames van HDM te promoveren dankzij winst op Hoofdklasser Groningen. Amstelveen, MEP, Alecto en QZ degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Promotie/Degradatie Hoofdklasse

Hockey in 2006
Hockey in 2007
Overgangsklasse hockey